Kupčino je:

 Kupčino (rajón) – rajón v Petrohradu
 Kupčino (stanice metra v Petrohradu) – povrchová stanice, konečná druhé linky
 Kupčino (stanice) – železniční stanice na trati z Petrohradu do Moskvy.